Нугаль:

 Нугаль — вади в Сомали.
 Нугаль — долина в Сомали.
 Нугаль — область Сомали.